Deze lijst bevat de door de Vlaamse overheid als cultuurcentrum of Cultureel Centrum erkende instellingen. Daarnaast bestaan in het cultureel landschap in Vlaanderen ook gemeenschapscentra die in deze lijst niet zijn opgenomen. Een uitzondering is ook De Brakke Grond, wat weliswaar een Vlaams cultuurcentrum is, maar gehuisvest is in Amsterdam in plaats van in België.